Batha steht für:

 Batha (Fluss), Fluss im Tschad
 Batha (Provinz), Provinz im Tschad
 Batha (Vegetation), Strauchwerk geprägte Pflanzenformation
 Batha (Libanon), Gemeinde im Libanon
 Wadi Batha, Wadi im Oman
 Batha (Irak), Gemeinde im Irak
 Al Batha, saudischer Grenzübergang

Batha ist der Familienname folgender Personen:
 Idriz Batha, albanischer Fußballspieler